Rakowken ist der Name zweier ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet Polens:
 Rakowken, 1938 bis 1945 Stoltznersdorf, Kreis Goldap, nach 1945 zunächst Rakówko, jetzt Rakówek (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rakowken, 1938 bis 1945 Sernau, Kreis Johannisburg, nach 1945 zunächst Rakówko, jetzt Turowo Duże, Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren